Champigny puede referirse a: 

 Champigny, comuna francesa situada en Marne.
 Champigny, comuna francesa situada en Yonne.